Bisschopsmolen (Etten-Leur)
 Bisschopsmolen (Oldenzaal)
 Bisschopsmolen (Maastricht), een watermolen